Sarcodon är ett släkte av svampar. Sarcodon ingår i familjen Bankeraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sarcodon